Jméno Václav Kořínek má více známých nositelů:

 Václav Kořínek (1943) – český ligový fotbalista, hráč SONP Kladno
 Václav Kořínek (1950) – český ligový fotbalista, hráč Škody Plzeň
 Václav Kořínek (kněz) (1915–2007) – kněz, kanovník svatovítské kapituly